Sociëteit Casino ('s-Hertogenbosch)
Sociëteit Casino (Venlo)